Il doppio  del Movistar Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Łukasz Kubot e Oliver Marach erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale contro Marcelo Melo e Bruno Soares 3–6, 63–7.

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (finale)
  Eduardo Schwank /  Horacio Zeballos (semifinali)

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (campioni)
  Juan Ignacio Chela /  Santiago González (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 2011